Бахметьево — название населённых пунктов в России:

 Бахметьево — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Бахметьево — деревня в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Бахметьево — деревня в Сараевском районе Рязанской области.
 Бахметьево — село в Богородицком районе Тульской области.
 Бахметьево — деревня в Киреевском районе Тульской области.
  Бахметьево - прежнее название села Октябрьское в Северном районе  Оренбургской области.